O Parque de Alternativas Energéticas para o Desenvolvimento Auto-sustentável - PAEDA, inaugurado em 16 de setembro de 2004, está situado no Sítio Hidrológico da Pequena Central Hidrelétrica Luiz Dias, no Bairro Cachoeira Grande da cidade de Itajubá - MG. É fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, Ministério de Minas e Energia - MME, Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e a Fundação de Ensino Pesquisa e Extensão de Itajubá - FAPEPE.

É o primeiro parque a integrar os conceitos de energias alternativas, eficiência energética, educação ambiental e lazer, associando aprendizado à diversão. Situado em meio a uma rica diversidade de fauna e flora, às margens do rio Lourenço Velho, entre seus atrativos destacam-se os equipamentos técnicos educativos para estudos sobre energia, como o monjolo, bomba de corda, carneiro hidráulico, micro turbinas, cata-vento, entre outros.

As visitações no PAEDA se realizam de forma interdisciplinar. São atividades educativas e de turismo, como percurso de trilhas ecológicas, realização de oficinas pedagógicas, e de cursos sobre energia alternativa e meio ambiente, entre os quais destaca-se o curso de Agroenergia.

O curso de Agroenergia informa sobre o uso das fontes alternativas de energia e aproveitamento sustentável dos recursos natuais, e é voltado para alunos e moradores de áreas rurais.

Ligações externas 
 Site oficial

Desenvolvimento sustentável